E99 può riferirsi a:

Codici 
E99, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E99, da Dogubeyazt a Sanlurfa (non più esistente)
E99, strada degli Emirati Arabi Uniti

Videogiochi 
E99, elemento immaginario sul quale si basa la trama del videogioco Singularity